Hepo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hepo (ö), Egentliga Finland, Nystadsregionen,

Kina 

 Hepo (häradshuvudort), Guangdong, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar